

Anatomia 
 Colonne anali – parte del sistema digerente
 Colonne renali del Bertin – formazione anatomica del rene

Architetture 

 Colonne di San Lorenzo – architettura di Milano
 Colonne di San Marco e San Todaro – monumento di Venezia

Geografia 

 Colonne – comune francese
 Colonne d'Ercole – luogo della mitologia greca, identificato con lo stretto di Gibilterra o quello di Messina

Letteratura 
 Guido delle Colonne – giudice e poeta italiano del XIII secolo, esponente della Scuola siciliana
 Odo delle Colonne – poeta italiano del XIII secolo, esponente della Scuola siciliana

Pagine correlate 

 Colonna (disambigua)